A Seleção da Mongólia Interior de Futebol foi a equipe que representou a Mongólia Interior, região autônoma da República Popular da China. Entre 1965 a 1989 jogou várias partidas internacionais e internos.

Mongólia Interior